Dorfstraße 1 ist die Adresse von

Dorfstraße 1 (Grucking), denkmalgeschütztes Wohnstallhaus in Grucking, Bayern
Dorfstraße 1 (Magdeburg), denkmalgeschützter Stall in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
Dorfstraße 1 (Steinbach, Burghaun), denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in Steinbach, Hessen